Ladislao Czartoryski () (Varsovia, 3 de julio de 1828 - París, 23 de junio de 1894) fue un noble polaco miembro de la casa Czartoryski descendiente de la familia reinante del Gran Ducado de Lituania, activista político en el exilio, coleccionista de arte, y refundador del Museo Czartoryski en Cracovia.

Biografía 

Hijo del príncipe Adam Jerzy Czartoryski y la princesa Anna Zofia Sapieha, se casó con María Amparo, condesa de Vista Alegre, hija de la reina viuda de España María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, y su segundo marido Agustín Muñoz y Sánchez, duque de Riánsares, el 1 de marzo de 1855 en Malmaison, cerca de París. Tuvieron un hijo:

 Augusto Franciszek Czartoryski (2 de agosto de 1858 - 8 de abril de 1893), duque de Vista Alegre, conde de Klewan y Zukow, y II conde de Vista Alegre. fue un sacerdote salesiano beatificado por el papa San Juan Pablo II el 25 de abril de 2004, actualmente se sigue su causa de canonización.

María Amparo contrajo tuberculosis, que transmitió a su hijo cuando este tenía 6 años. Ella murió poco después, el 19 de agosto de 1864 a la edad de 29 años en París.
Su hijo Augusto (al que llamaban "Gucio"), tuvo más tarde como tutor a Joseph Kalinowski (canonizado como san Rafael Kalinowski en 1991).
Aunque los deseos del príncipe Ladislao eran que su hijo desarrollase una carrera diplomática, Gucio defraudó las aspiraciones familiares y entró en la Pía Sociedad de San Francisco de Sales en 1887. En 1892, fue ordenado como sacerdote, aún en contra de la opinión de su familia, ya que ninguno asistió a la ordenación. Murió en 1893 de tuberculosis, pero su proceso de beatificación comenzó en 1921, y en 2004 él fue beatificado. 
                                
El 15 de enero de 1872 se casó con su segunda esposa, la princesa Margarita Adelaida de Orleans, hija de Luis de Orleans, duque de Nemours y nieta del rey Luis Felipe I de Francia, con quien tuvo dos hijos:

  Adán Luis, Príncipe Czartoryski (5 de noviembre de 1872 - 29 de junio de 1937), se casó el 31 de agosto de 1901 en Varsovia con la condesa María Luisa Krasińska  (24 de marzo de 1883, Varsovia; 23 de enero de 1958, Cannes ) hija del conde Ludwik Józef Krasiński y la condesa Magdalena Zawisza-Kierżgaiłło. Tuvieron ocho hijos:

 Princesa Margarita Isabel Czartoryska (17 de agosto de 1902 - 8 de marzo de 1929), casada con el Príncipe Gabriel María de las Dos Sicilias.

 Princesa Isabel (nacida y fallecida en 1904)

 Princesa Isabel Blanca (1 de septiembre de 1905 - 18 de septiembre de 1989), casada con el conde Esteban Adam Zamoyski

 Príncipe José Augusto Czartorizki  (20 de octubre de 1907 - 1 de julio de 1946) casado con la princesa María de los Dolores de las Dos Sicilias.

 Princesa Ana María Yolanda (6 de enero de 1914 - 26 de noviembre de 1987 en Lima ) casada con el príncipe Władysław Alojzy Radziwiłł

 Príncipe Władysław Piotr (30 de agosto de 1918 - 19 de abril de 1978) casado con Elizabeth York.

 Princesa Teresa María (1 de julio de 1923 - 5 de noviembre de 1967) casada con Jan Groda-Kowalski

 Príncipe Ludwik Adam (14 de diciembre de 1927 - 24 de septiembre de 1944)

 Príncipe Witold Kazimierz Czartoryski (10 de marzo de 1876 - 29 de octubre de 1911). Coleccionista y bibliófilo polaco, primer heredero del mayorazgo de la finca familiar en Goluchow, murió soltero y sin descendencia.

El príncipe Ladislao era un activista del Hotel Lambert. Desde 1863-1864 fue el principal agente diplomático del Gobierno Nacional Revolucionario (Rząd Narodowy) con los Gobiernos inglés, italiano, sueco y turco. 

También fue propietario de la colección de la gran familia de arte: pinturas, esculturas y antigüedades. Él estaba muy interesado en el arte egipcio, haciendo sus compras en las ventas en París y directamente en Egipto. Donó algunos objetos a la Biblioteca Polaca de París y también de otras piezas arqueológicas de la Universidad Jagelónica. En 1871, hizo donación de objetos para el Museo de Polonia en Rapperswil, Suiza.

En 1865 se organizó una exposición de la "Colección Czartoryski" en la "Sala de Polonia" de la Exposición de Artes Decorativas de París.

En 1878 se reabrió el Museo Czartoryski de Cracovia, que fue fundada por su abuela, Izabela Czartoryska en 1801 en Pulawy, pero cerró después del Levantamiento de Noviembre. Murió en Boulogne-sur-Seine, y fue enterrado en la cripta de la familia Sieniawa.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Polonia del siglo XIX
Nacidos en Varsovia
Fallecidos en París